East Meadow ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 East Meadow (New York), im Nassau County
 East Meadow (Utah), im Davis County